Виктор Радд (; род. , Лос-Анджелес, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
Радд закончил Южно-Флоридский университет в 2014 году. Виктор был одним из лидеров своей студенческой команды. После этого Радду не удалось пробиться в НБА, он провёл сезон в Д-Лиге. Форвард выступал за команду «Делавэр Эйти Севенерс», набирая в среднем 15,9 очка и делая 6,8 подбора в среднем за игру.

Летом 2015 года Радд принял участие в Летней лиге НБА в составе «Нью-Орлеан Пеликанс».

Перед началом сезона 2015/2016 года подписал однолетнее соглашение с «Нижним Новгородом». В феврале 2016 года Радд был признан самым ценным игроком первых матчей 1/8 финала плей-офф Еврокубка. В победном матче с «Зенитом» (102:76) Виктор набрал 28 очков, 8 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 32 балла за эффективность действий. По итогам сезона Радд вошёл во вторую символическую пятёрку Еврокубка.

В марте 2016 года Радд получил приз «Самого ценного игрока» Единой лиги ВТБ по итогам месяца. В матчах Лиги, в составе «Нижнего Новгорода», Виктор в среднем набирал по 15,2 очка, 6,9 подбора и 2,7 передачи.

В августе 2016 года Радд заключил контракт по схеме «1+1» с «Маккаби» (Тель-Авив).

17 ноября 2016 года, в середине 4 четверти матча Евролиги с казанским УНИКСом, при счёте 63:61 в пользу «Маккаби», Радд обиделся на партнёров за то, что ему не дали мяч. После этого он выключился из игры и пошёл в защиту, несмотря на то, что владение оставалось у израильской команды. Спустя несколько дней Радд принёс извинения партнерам и клубу за свои действия в матче:

Сезон 2017/2018 Радд начинал в «Газиантепе». В 16 матчах чемпионата Турции Виктор набирал в среднем 11,0 очка, 7,4 подбора, 2,0 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блок-шота. В 12 играх Лиги чемпионов ФИБА его статистика составила 12,9 очка, 7,8 подбора, 1,8 передачи, 1,2 перехвата, 0,5 блок-шота.

В феврале 2018 года перешёл в ЦСКА, подписав контракт рассчитанный на месяц с опцией продления до окончания сезона. Радд был заявлен только для участия в Евролиге. Спустя месяц клуб воспользовался опцией и продлил контракт до конца сезона Евролиги. Он принял участие в 13 встречах (1 выход в стартовом составе), в среднем набирая 2,3 очка, 1,2 подбора, 0,3 передачи, 0,5 перехвата и 0,2 блок-шота за 10,2 минуты. По истечении срока контракта Виктор покинул команду.

В сентябре 2018 года Радд стал игроком «Ауксилиум Торино».

Личная жизнь 
Мама Виктора Радда была убита, когда ему исполнился 1 год. Отец Виктора скончался от алкоголизма на пять лет позже. В дальнейшем Радда воспитывала бабушка, а потом ещё один человек.

Достижения 
  Обладатель Кубка Израиля: 2016/2017

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Нижний Новгород»
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА

Баскетболисты США
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Газиантеп»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Ауксилиум Торино»
Игроки «Капитанес де Аресибо»
Игроки БК «С.Оливер»
Игроки БК «Сталь» Острув-Велькопольски
Игроки «Каридурос де Фахардо»
Выпускники Финдлэй Преп